Een Sint-Vincentiuskerk is een kerk vernoemd naar en gewijd aan de heilige Sint-Vincentius. Veel van zulke kerken staan in Sint-Vincentiusparochies.

België 
 Sint-Vincentius a Paulokerk (Battice)
 Sint-Vincentiuskerk (Buizingen)
 Sint-Vincentiuskerk (Les Chapelles-Bourbon)
 Sint-Vincentiuskerk (Eeklo)
 Sint-Vincentiuskerk (Evere)
 Sint-Vincentiuskerk (Gent)
 Sint-Vincentiuskerk (Kemexhe)
 Sint-Vincentiuskerk (Luik)
 Sint-Vincentiuskerk (Mesvin)
 Sint-Vincentiuskerk (Ramskapelle)
 Sint-Vincentiuskerk (Zinnik)
 Sint-Hubertus en Vincentiuskerk (Zolder)

Frankrijk 
 Sint-Vincentiuskerk (Gijvelde)
 Sint-Vincentiuskerk (Haverskerke)

Nederland  
 Sint-Vincentiuskerk (Amsterdam) (gesloopt in 1989)
 Sint-Vincentiuskerk (Deursen)
 Vincentiuskerk (Roordahuizum)
 Sint-Vincentiuskerk (Velp)
 Sint-Vincentiuskerk (Volendam)
 Sint-Vincentius a Paulokerk (Brunssum)

Overig 
 Sint-Vincentiuskerk (Cardona), Spanje
 Sint-Vincentiuskerk (Hattenheim), Duitsland
 Sint-Vincentiuskerk (Santa Coloma), Andorra

Zie ook 
 Sint-Vincentius a Paulokerk

Vincentius